Siciliansk kan henvise til:

 Sicilien – ting eller personer fra den italienske ø Sicilien
 Siciliansk (sprog) – et romansk sprog der tales på Sicilien
 Siciliansk (skak) – åbning i skak (1. e4 c5 i algebraisk skaknotation)